Аояма Сюко і Ян Чжаосюань були чинними чемпіонками, але Ян цього разу вирішили не брати участі. Аояма грала в парі з Дуань Інін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ері Нодзумі і Ч Шуай.

Нодзумі та Чжан потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Мію Като і Ніномія Макото з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Japan Women's Open, парний розряд
2018, парний розряд